Sos'va (anche traslitterata come Sosva) è un toponimo russo che può riferirsi a:
Sos'va: una cittadina dell'oblast' di Sverdlovsk;
Sos'va: un fiume della Siberia occidentale, affluente della Tavda;
Severnaja Sos'va: Sos'va settentrionale, fiume della Siberia nordoccidentale, affluente dell'Ob';
Malaja Sos'va: piccola Sos'va, affluente di destra della Severnaja Sos'va